Blokowisko

 blokowisko – wielki zespół mieszkaniowy
 blokowisko – w geologii: luźna skała okruchowa